У́лица Горбуно́ва — название улиц в различных населённых пунктах России.
* Улица Горбунова — улица в Москве.
 Улица Горбунова — улица в Санкт-Петербурге (Красное Село).
 Улица Горбунова — улица в Казани.

См. также